High Lonesome Sound — седьмой студийный альбом американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 28 мая 1996 года.
В записи приняла участие певица Элисон Краусс и & Union Station. Альбом получил платиновый статус в США и золотой в Канаде и номинацию на Грэмми в категории Лучший кантри-альбом.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (Chicago Tribune, Entertainment Weekly, Los Angeles Times).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Vince Gill, Alison Krauss & U.S. - High Lonesome Sound

Кантри-альбомы
Альбомы MCA Records
Альбомы Винса Гилла